Příjmení Poštulka nosí více různých osobností:

Jan Poštulka (* 1949) – český fotbalista, otec Tomáše
Jaroslav Poštulka (* 1944) – český fotbalista
Josef Poštulka – český fotbalista
Marek Poštulka (* 1970) – český fotbalista, syn Milana, bratr Milana
Milan Poštulka (* 1967) – český fotbalista, syn Milana, bratr Marka
Milan Poštulka (1947) – český fotbalista, otec Milana a Marka 
Tomáš Poštulka (* 1974) – český fotbalista, syn Jana
Vladimír Poštulka (* 1943) – český hudební aranžér
Vladimír Poštulka (publicista) – český publicista

Související články 
 poštolka